Le tournoi de tennis de Dalian est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie WTA 125, s'est disputée du 8 au .

Zheng Saisai remporte le simple dames. En finale, elle bat Julia Glushko, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière en simple dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Zhang Kailin et de nouveau Zheng Saisai.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dalian
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Dalian
Tennis en Chine en 2015
Tennis en septembre 2015